Хуан Васкес:
 Васкес, Хуан Габриэль (род. 1973) — колумбийский писатель, переводчик, журналист.
 Васкес, Хуан Хосе (род. 1988) — мексиканский футболист, опорный полузащитник.